Petraschk ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Petraschk (1906–1981), deutscher Schauspieler
 Karl-Artur Petraschk (1901–1976), deutscher Fotograf, Schauspieler, Bühnenbildner und Grafiker
 Margarete Petraschk (1898–1986), deutsche Museologin und Heimatforscherin